Сельское поселение деревня Совьяки — муниципальное образование в Боровском районе Калужской области.

Административный центр — деревня Совьяки.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Калужской области № 7-ОЗ от 28 декабря 2004 года «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц „Бабынинский район“, „Боровский район“. „Дзержинский район“, „Жиздринский район“, „Жуковский район“, „Износковский район“, „Козельский район“, „Малоярославецкий район“, „Мосальский район“, „Ферзиковский район“, „Хвастовический район“, „Город Калуга“, „Город Обнинск“, и наделением их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района».

Население

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
Деревня Сатинской школы пчеловодов.

Примечания 

Муниципальные образования Боровского района Калужской области
Сельские поселения Калужской области